Eijs ist der Nachname von

 Frank van Eijs (* 1971), niederländischer Fußballspieler
 Irene Eijs (* 1966), niederländische Ruderin